Вигмор () — английская фамилия. Известные носители:
 Вигмор, Джин (род. 1986) — новозеландская певица.
 Вигмор, Джон Генри (1863—1943) — крупнейший американский юрист, родоначальник «юридической географии» мира.

См. также 
 Замок Вигмор